Coe Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Coe Township, du comté de Rock Island dans l'Illinois ;
 , du comté d'Isabella dans le Michigan.

Homonymie de townships